Тедонган може да се отнася за:

 Тедонган (река), река в Северна Корея
 Тедонган (бира), севернокорейска бира